Toca da Raposa pode se referir a:

 O centro de treinamento do Cruzeiro Esporte Clube em Belo Horizonte.
 Estádio Renato Cunha Lima em Campina Grande.